Un Hangar est un bâtiment de stockage.

Hangars 
Existent les types de hangars et hangars suivant :
 Hangar agricole, un type de hangar servant à stocker les récoltes agricoles ;
 Hangar à dirigeables ;
 Hangar Y, un hangar à dirigeables situé à Meudon ;
 Hangar à dirigeables d'Écausseville, désormais désaffecté, classé monument historique ; 
 Hangar à bananes (ou « hangar 21 »), un hangar du Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.

Culture 
Hangar peut également désigner :
 Hangar, un groupe de heavy metal brésilien ;
 Hangar 18, une chanson du groupe de Thrash metal Megadeth ;
 Hangar du premier film, un studio de cinéma à Lyon.

Voir aussi 
 Hangard, une commune française du département de la Somme.